Село
 Косино
Контрольно-пропускний пункт
 Косино (пункт контролю)